Кампо ел Амапан има више значења:

 Кампо ел Амапан (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Амапан (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику